Prata signifie « argent » en portugais et peut désigner :

Toponymes

Brésil 
 Prata, une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Prata, une municipalité de l'État de la Paraïba
 Águas da Prata, une municipalité de l'État de São Paulo
 Cachoeira da Prata, une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Lagoa da Prata, une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Nova Prata, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Nova Prata do Iguaçu, une municipalité de l'État du Paraná
 Prata do Piauí, une municipalité de l'État du Piauí
 São Domingos do Prata, une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Vista Alegre do Prata, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Burkina Faso 
 Prata, une commune rurale du Burkina Faso.

Hydronyme 
 le rio da Prata, un cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul au Brésil.

Patronyme 

 Antonio Prata (1977-), écrivain brésilien.

Annexe 
 

Patronyme brésilien
Patronyme portugais
Homonymie d'hydronyme